John Steinbeck House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Steinbeck House (Monte Sereno, Kalifornien), NRHP-ID 89002117
 John Steinbeck House (Salinas, Kalifornien), NRHP-ID 00000856